Константин Рауш:
 Рауш, Константин Викторович (род. 1990) — российский футболист.
 Рауш, Константин Михайлович (1888—1977) — российский и советский шахматист, театральный режиссёр и актёр.